Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek Tesco vagy T jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 Tesco-busz (Budaörs)megszűnt

 Tesco-busz (Budapest, 2003–2008)megszűnt
 Tesco-busz (Budapest, 2004–2007)megszűnt

 Tesco-busz (Esztergom)megszűnt

 Tesco-busz (Hajdúszoboszló)megszűnt

 Tesco-buszok (Kecskemét)megszűnt

 Tesco-busz (Mezőkövesd)megszűnt

 Tesco Avas busz (Miskolc)megszűnt

 Tesco-busz (Nagykanizsa)→C3-as busz (Nagykanizsa)

 Tesco-busz (Nyergesújfalu)megszűnt

 Tesco-busz (Salgótarján)megszűnt

 T busz (Szolnok)megszűnt

 Tesco-busz (Szombathely)megszűnt

 Tesco-busz (Vác)megszűnt